Schwarzenburg (district), een Zwitsers district in het kanton Bern
Schwarzenburg (gemeente), een gemeente in dit district
Schwarzenburg (plaats), een plaats in deze gemeente